Шмельов — російське прізвище. Відомі носії:

 Шмельов Борис Єлисейович (1914–1990) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Шмельов Володимир Костянтинович (1946*) — радянський спортсмен із сучасного п'ятиборства, олімпійський чемпіон (1972).
 Шмельов Іван Сергійович (1873–1950) — російський письменник, білоемігрант.
 Шмельов Ілля Васильович (1910–1979) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу (1943).
 Шмельов Микола Олександрович (1922–1986) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Шмельов Федір Петрович (1899–1979) — радянський генерал-майор.

Шмельова 
 Шмельова Дар'я Михайлівна (1994*) — російська велогонщиця.

Російські прізвища